El término canelones puede referirse a:

 Canelones, departamento de Uruguay.
 Canelones, municipio del departamento antes mencionado.
 Canelones, ciudad uruguaya, capital del departamento homónimo.
 Canelón, pasta ancha de forma rectangular que se emplea a menudo en la cocina italiana.
 Canelón, es el nombre vulgar por el cual se conoce a las especies vegetales Rapanea ferruginea, Myrsine parvula y Myrsine laetevirens.
 Canelón es otro nombre para Canalón (conducto para desaguar los tejados).
 Por canelón se conoce también al Carámbano (trozo de hielo que cuelga).

Enlaces externos